Carlo Cavalli (1799-1860) – Deputato nella III e nella IV legislatura del Regno di Sardegna;
 Carlo Cavalli (1888-1923) – Deputato nella XXV legislatura del Regno d'Italia;
 Carlo Cavalli (1923-1995) – Senatore nella V e nella VI legislatura della Repubblica Italiana;